Рансе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Рерьё. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01318.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-востоку от Парижа, в 24 км севернее Лиона, в 39 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

История 
Первое упоминание деревни относится к X веку.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 641 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 426 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 333 были экономически активными, 93 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 333 активных жителей работали 322 человека (171 мужчина и 151 женщина), безработных было 11 (7 мужчин и 4 женщины). Среди 93 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн